O Vale da Pereira é uma aldeia anexa localizada na Freguesia de Stº André das Tojeiras, Concelho de Castelo Branco - Distrito de Castelo Branco, Portugal.

Tem cerca de 20 habitantes e dista 4 km da sua sede de freguesia, 17 km de Vila Velha de Ródão e 24 Km de Castelo Branco

Ligações externas 
 

Castelo Branco
Aldeias do Distrito de Castelo Branco